Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2023 jest 51. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa będą składać się z 13 rajdów rozgrywanych na pięciu kontynentach. Mistrzostwa będą rozgrywane w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 oraz Junior WRC. Do końcowej klasyfikacji w kategorii Junior WRC będzie zaliczanych 5 z 13 eliminacji, mianowicie: Rajd Szwecji, Rajd Chorwacji, Rajd Sardynii, Rajd Estonii i Rajd Akropolu. Juniorzy będą korzystać z samochodów Ford Fiesta Rally3 zbudowanych przez polski oddział firmy M-Sport.

Kalendarz 
Kalendarz RSMŚ w sezonie 2023. FIA zapowiedziało 13 rajdów. Liczba rajdów będzie taka sama jak w roku ubiegłym, z kalendarza wypadły 3 rajdy: Rajd Ypres, Rajd Nowej Zelandii i Rajd Hiszpanii, w ich miejsce zaplanowano Rajd Meksyku, Rajd Chile i zupełnie nową eliminację Rajd Europy Środkowej.

Zespoły i ich załogi

Wyniki

Klasyfikacje RMŚ 2023 po 3 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC2 Challenger

Masters Cup

WRC 3

Junior WRC

Przypisy 

 
2023 w sportach motorowych